Іскринець, Іскриш, (рос. колчедан, англ. kies, нім. Kies m) — старароукраїнські назви колчеданів. 

За здатністю зернистих агрегатів при ударі давати іскри. 

Іскриш заліза — стара українська назва піриту.

Іскриш магнітний — піротину.

Іскриш мідний — халькопіриту.

Див. також 

 Список мінералів

Література 
 

Мінерали